Stadion (en griego) o stadium (en latín) tiene su nominativo plural en stadia en ambos idiomas. En español, es estadio.

Stadion puede referirse a:
 Stadion, unidad de longitud en la Antigüedad, que dependiendo de los lugares, tenía diferentes medidas.
 Stadion, carrera a pie en la Antigua Grecia, que formaba parte of los Antiguos Juegos Olímpicos y otros Juegos Panhelénicos.
 Stadion, denominación del edificio en donde se efectuaban las carreras anteriores.
 Stadion, microestado del Sacro Imperio Romano situado en Baviera. 
 Stockholms Olympiastadion, Estadio Olímpico de Estocolmo, en Suecia.